Балдаштык — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Грузенского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 44 км к западу от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 17 мужчин и 18 женщин из 35 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района